Guanacaste peut faire référence à :
 Guanacaste, un arbre appelé également oreille cafre,
 Guanacaste, une province du Costa Rica.